

Persone 
 Keith Nobbs – attore teatrale, televisivo e cinematografico statunitense
 Jordan Nobbs – calciatrice britannica

Altro 
 Albert Nobbs –  film del 2011 diretto da Rodrigo García
 La singolare vita di Albert Nobbs – opera teatrale della drammaturga francese Simone Benmussa